Prognatorhynchus är ett släkte av plattmaskar. Prognatorhynchus ingår i familjen Gnathorhynchidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Plattmaskar
Prognatorhynchus